Збандут — прізвище, поширене серед приазовських греків.

Відомі носії:
 Збандут Геннадій Пантелейович — український організатор кіновиробництва.
 Збандут Ігор Васильович — заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Збандут (Бородай) Катерина Василівна ( 1983) — українська спортсменка-важкоатлетка (пауерліфтинг).
 Збандут Наталя Аміранівна — радянський і український кінорежисер.
 Збандут Юлій Федорович — (*22 жовтня 1942) — майстер з виготовлення народних музичних інструментів, композитор. Дипломант Всеукраїнського телевізійного конкурсу «Сонячні кларнети» (1976).

Див. також 
 Збандуто

Грецькі прізвища